El término EPN puede referirse:

 A Enrique Peña Nieto.
 A la Escuela Politécnica Nacional, una universidad pública en Quito, Ecuador.